Elbow Lake (engl. für „Ellenbogen-See“) ist der Name folgender

Seen:

in Kanada:
 Elbow Lake (Bird River), in Manitoba
 Elbow Lake (Elbow River), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Elbow Lake (Thurston County, Washington), im Thurston County, Washington

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Elbow Lake (Becker County, Minnesota)
 Elbow Lake (Grant County, Minnesota)
 Elbow Lake (Montana), im Park County
 Elbow Lake Village, im Becker County, Minnesota

in Kanada:
 Elbow Lake (Saskatchewan), ein Weiler